Vargavinter är termen för en ovanligt kall och hård vinter. Begreppet kan också avse:

Vargavinter (musikgrupp) – en svensk folk- och världsmusikgrupp
Vargavinter (musikalbum) –  svenska världsmusikgruppen Vargavinters debutalbum
Vargavinter (bok) – en bok av författaren Nevada Barr, amerikanska originalets titel "Winter study"